Ferreira puede referirse a:
 La palabra gallega o portuguesa para herrera, herrería o ferrería.

Topónimos

En Brasil 
 Ferreira - barrio (bairro) de la ciudad de São Paulo.

En España 
 Ferreira, municipio de la provincia de Granada.
 Ferreira, municipio de la provincia de Asturias.

Parroquias
 Ferreira, en el municipio de Coristanco, provincia de La Coruña.
 Ferreira, en el municipio de San Saturnino, provincia de La Coruña.
 Ferreira, en el municipio de Valle de Oro, provincia de Lugo.
 Ferreira de Negral, en el municipio de Palas de Rey, provincia de Lugo.
 Ferreira de Pallares, en el municipio de Guntín, provincia de Lugo.
 Ferreira de Pantón, en el municipio de Pantón, provincia de Lugo.
 Ferreira, municipio de Santa Eulalia de Oscos, provincia de Asturias.

Lugares
 Ferreira, en la parroquia de San Martiño de Pacios, municipio de Begonte.
 Ferreira, en la parroquia de Ferreira, municipio de Coristanco.
 Ferreira, en la parroquia de Anxeriz, municipio de Friol.
 Ferreira, en la parroquia de Parga, municipio de Guitiriz.
 Ferreira, en la parroquia de Pígara, municipio de Guitiriz.
 Ferreira, en la parroquia de Ferreira de Pallares, municipio de Guntín.
 Ferreira, en la parroquia de Santo Tomé de Lorenzana, municipio de Lorenzana.
 Ferreira, en la parroquia de Santa María Maior, municipio de Mondoñedo.
 Ferreira, en la parroquia de Bravos, municipio de Orol.
 Ferreira, en la parroquia de Miñotos, municipio de Orol.
 Ferreira, en la parroquia de Mosteiro, municipio de Otero de Rey.
 Ferreira, en la parroquia de Castro de Rei de Lemos, municipio de Paradela.
 Ferreira, en la parroquia de Montefurado, municipio de Quiroga.
 Ferreira, en la parroquia de Ferreira, municipio de Valle de Oro.
 Ferreira, en la parroquia de San Fins de Sales, municipio de Vedra.
 Ferreira, en la parroquia de Navia, municipio de Vigo.
 Ferreira, en la parroquia de Codesido, municipio de Villalba.
 Ferreira, en la parroquia de Lanzós, municipio de Villalba.
 Ferreira de Abajo y Ferreira de Arriba, ambas en la parroquia de Freixo, municipio de Fonsagrada.
 Ferreira Vella, en la parroquia de San Martín de Mondoñedo, municipio de Foz.
 Ferreira de Suso, en la parroquia de Codesido, municipio de Villalba.
 O Castro de Ferreira, en la parroquia de Ferreira de Pantón, municipio de Pantón.
 A Ponte Ferreira, en la parroquia de Ferreira de Negral, municipio de Palas de Rey.
 Fonteferreira, en la parroquia de El Cebrero, municipio de Piedrafita del Cebrero.
 O Pico de Ferreira, en la parroquia de Ferreira, municipio de San Saturnino.
 Ferreira, en la parroquia de Santa Eulalia de Oscos, municipio de Santa Eulalia de Oscos (Asturias).

En Portugal 
 Ferreira - freguesia del municipio de Macedo de Cavaleiros.
 Ferreira - freguesia de Paços de Ferreira.
 Ferreira - freguesia de Paredes de Coura.
 Ferreira do Alentejo - villa y municipio del Distrito de Beja.
 Ferreira do Alentejo (freguesia) - freguesia de Ferreira do Alentejo.
 Ferreira de Aves - freguesia de Sátão.
 Ferreira do Zêzere - villa y municipio del Distrito de Santarém.
 Ferreira do Zêzere (freguesia) - freguesia de Ferreira do Zêzere.
 Ferreira-a-Nova - freguesia de Figueira da Foz.
 Paços de Ferreira - ciudad y municipio del Distrito de Oporto.
 Paços de Ferreira (freguesia) - freguesia de Paços de Ferreira.
 Sanfins de Ferreira - freguesia de Paços de Ferreira.
 São Vicente Ferreira - freguesia de Ponta Delgada.

Hidrónimos 
 Río Ferreira, afluente del río Miño en la provincia de Lugo.
 Río Ferreira, afluente del río Cabe, en la provincia de Orense.
 Río Ferreira, afluente del río Sousa, en el distrito de Oporto.

Título nobiliario 
 Marquesado de Ferreira
 Rodrigo de Melo, primer marqués de Ferreira (1533).
 Francisco de Melo, 2.º marqués de Ferreira
 Francisco de Melo, 3° marqués de Ferreira y 4° conde de Tentúgal

Véase también 
 Vaz Ferreira